Prince Rupert peut faire référence à :
 Prince Rupert du Rhin (1619 – 1682), comte palatin du Rhin, duc de Bavière et duc de Cumberland ;
 Cube du prince Rupert, problème géométrique attribué au Prince Rupert du Rhin
 Prince Rupert, une ville de Colombie-Britannique ;
 Gare de Prince Rupert ;
 Rivière Rupert, une rivière du Québec ;
 Rupert House, aujourd'hui Waskaganish, un poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson ;
 Terre de Rupert, un ancien territoire de l'Amérique du Nord britannique qui recouvre la région centrale de l'actuel Canada.

Voir aussi